Ро́берт Хьюз Бил (; 8 января 1884 — 5 октября 1950), более известный как Бо́бби Бил () — английский футболист, вратарь.

Карьера 
Бобби Бил родился в Мейдстоне, Кент, где и начал футбольную карьеру, выступая за клуб «Мейдстон Юнайтед». Впоследствии выступал за клубы «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Норвич Сити». В мае 1912 года перешёл в «Манчестер Юнайтед» за £275, проведя за клуб 3 сезона, в которых сыграл в 112 матчах (105 в Первом дивизионе и 7 в Кубке Англии). Его карьеру прервала Первая мировая война. После возобновления футбольных соревнований в Англии в 1919 году Бил перешёл в «Джиллингем», выступавший в Южной футбольной лиге. Сезон 1919/20 Бил начал в качестве основного голкипера клуба, но после 12 матчей потерял место в основе и вернулся в свой родной клуб «Мейдстон Юнайтед».

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте MUFCInfo.com
 Статистика выступлений за «Манчестер Юнайтед» на сайте StretfordEnd.co.uk

Футболисты Англии
Игроки ФК «Мейдстон Юнайтед»
Игроки ФК «Брайтон энд Хоув Альбион»
Игроки ФК «Норвич Сити»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Джиллингем»
Гостевые игроки военного времени ФК «Арсенал» Лондон